Донабейт — железнодорожная станция, открытая 25 мая 1844 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый посёлок в графстве Фингал, Республика Ирландия. Станция расположена в центре посёлка.

Будущее/Развитие 
В соответствии с Transport 21, планируется продлить движение электропоездов DART от станции , через Донабейт, до станции , и завершить работы по электрификации этого участка в 2015 году.

Примечания

Ссылки 
 Donabate - галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Фингал
Железнодорожные станции в графстве Фингал
Железнодорожные станции, открытые в 1844 году